

Tablica

Izvori 

 Mato Šulek: Športski nogometni klub Mladost 1966-2006., Kutina, 2006., 

2005-06 kutina-novska
sisačko-moslavačka-2-kutina-novska